John Lloyd kan syfta på:

 John Lloyd, en av Englands och Wales fyrtio martyrer 
 John Lloyd, biskop av St David's 
 John Lloyd (1954–), tennisspelare
 John Lloyd (född 1951), författare och producent
 John Lloyd (journalist) (1946–), en brittisk journalist